Schlacht bei Saint-Quentin werden eine Reihe von Schlachten in der Umgebung der französischen Stadt Saint-Quentin an der Aisne genannt:

 Schlacht bei Saint-Quentin (859): Sieg Humfrieds von Gothien gegen die Armee Ludwigs des Deutschen am 15. Januar 859
 Schlacht bei Saint-Quentin (1557): Sieg der spanischen Truppen über die Verteidiger von St. Quentin am 10. August 1557 im Krieg zwischen Habsburg und Frankreich
 Schlacht bei Saint-Quentin (1871): Kämpfe im Januar 1871 zwischen der deutschen 1. Armee und der französische Nordarmee im Deutsch-Französischen Krieg
 Schlacht bei St. Quentin (1914): Kämpfe Ende August 1914 zwischen deutschen, französischen und britischen Verbänden beim Angriff zwischen Guise und St. Quentin im Ersten Weltkrieg